Beenz steht für:
 Beenz (Lychen), Ortsteil der Stadt Lychen, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Beenz (Nordwestuckermark), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Nordwestuckermark, Landkreis Uckermark, Brandenburg

Siehe auch:
 Benz